Claudi de Lorena o Claudi de Guisa (1496 - 1550), primer duc de Guisa, fill de Renat II de Lorena
 Claudi de Lorena o Claudi II d'Aumale (1526 - 1573), duc d'Aumale, fill de Claudi de Guisa
 Claudi de Lorena o Claudi de Chevreuse, duc de Chevreuse, marit de la cèlebre duquessa de Chevreuse.
 Claudi de Lorena o Claude Lorrain, pintor francès del segle XVII